Mario Gentili (1913–1999) – włoski kolarz torowy, wicemistrz olimpijski
 Mario Gentili (ur. 1962) – włoski kolarz torowy, dwukrotny mistrz świata